Argun kan syfta på:

Argun (stad) – en stad i Tjetjenien
Argun (flod i Asien) – en flod i Asien, källflod till Amur
Argun – härskare över ilkhanatet 1284-1291, se Arghun